Bastianelli ima više značenja:
 Bastianelli, Mantua
 Bastianelli, Trento